Brompton Road (Londen), een straat in Londen
Brompton Road (metrostation), een spookstation van de metro van Londen
Station Brompton Road, een station in North Yorkshire